Geografie
Mobile (Alabama), een stad in de Amerikaanse staat Alabama
Mobile (rivier), een rivier in de Amerikaanse staat Alabama
Mobile (Canada), een plaats op het Canadese eiland Newfoundland

Overig
Mobile (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
Mobile (band), een Canadese rockband
Mobile (kunstwerk), een hangend kunstwerk
Mobile (muziek), term uit de muziek met als betekenis flexibel
Mobile (miniserie), een Britse miniserie uit 2007